Joubert es el nombre de un municipio de Dakota del Sur, Estados Unidos. Asimismo, es el apellido de las siguientes personas:

Barthélemy Catherine Joubert, general francés
Brian Joubert, patinador artístico sobre hielo francés
Dereck Joubert, operador de cámara sudafricano de la National Geographical Society
Jacqueline Joubert, presentadora y productora de televisión francesa
Joseph Joubert, moralista y ensayista francés
Laurent Joubert, médico francés
Petrus Jacobus Joubert, militar y político sudafricano

También puede referirse al síndrome de Joubert, enfermedad genética poco común.